Pargo ist der Familienname folgender Personen:

 Amaro Pargo (1678–1747), spanischer Korsar
 Jannero Pargo (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jeremy Pargo (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler